Симеон Трайчев Радев (, Ресен, — , София) — болгарский историк, журналист, дипломат, художественный критик, публицист. Автор историографического труда «Строители современной Болгарии».

Учился во французском коллеже «Галатасарай» в Стамбуле. Получил юридическое образование в Женеве.

Работал корреспондентом в газете «Вечерна поща» (1903—1909). Активно освещал события Революции 1905—1907 годов в России.

В 1910-11 годах он выпустил историографический труд «Строители современной Болгарии», посвященный событиям из истории Третьего Болгарского царства: Берлинскому конгрессу, объединению Княжества Болгарии и Восточной Румелии, сербско-болгарской войне, болгарско-русскому дипломатическому конфликту, свержению Александра Баттенберга, его реставрации и отречению от престола, правительству Стефана Стамболова и русофильскому бунту в Русе и Силистре.

Участвовал как офицер и военный корреспондент в Первой и Второй Балканских войнах.

Являлся послом в Румынии (1913—1916), Швейцарии (1916—1917), Нидерландах (1920—1921), Турции (1923—1925), США (1925—1933), Великобритании (1935—1938) и Бельгии (1938—1940).

Умер 15 февраля 1967 года в Софии.

Библиография 

 Строителите на съвременна България (Строители современной Болгарии), 1910—11.
 Това, което видях от Балканската война
 Македония и Българското възраждане през XIX век (Македония и Болгарское возрождение в XIX веке).
 Погледи върху литературата и изкуството и лични спомени, 1965.
 Ранни спомени, 1967.

Ссылки 

 Биографични бележки
 Живот в служба на България — очерк

Болгарские писатели
Публицисты Болгарии
Искусствоведы Болгарии
Выпускники Женевского университета
Послы Болгарии в Румынии
Послы Болгарии в Швейцарии
Послы Болгарии в Нидерландах
Послы Болгарии в Турции
Послы Болгарии в США
Послы Болгарии в Великобритании
Послы Болгарии в Бельгии